NGC 4663 (другие обозначения — IC 811, MCG -2-33-2, PGC 42946) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4663
Дева (созвездие)